Film en televisie:
 Seed (1931) - film uit 1931, in Nederland uitgebracht als De tweede vrouw in zijn leven
 Seed (2007) - Canadese horrorfilm uit 2007
 Seed (televisieserie) - Canadese tv-serie

Muziek:
 God Seed - Noorse blackmetalband (2009)
 Seed (Nick Harper) - album van Nick Harper (1995)
 Seed (Afro Celt Sound System) - album en titelsong van Afro Celt Sound System / Afrocelts (2003)
 Seed (Mami Kawada) - debuutalbum van Mami Kawada (2006)

 Seed records - Er zijn drie verschillende platenmaatschappijen geweest met deze naam: een gedurende 1972-1981, een in de vroege jaren 1990 en een vanaf 1990

Personen:
 Huck Seed - pokerspeler uit de VS (1968)

Overig:
 Seed (JavaScript) - JavaScript interpreter en bibliotheek van het GNOME-project
 Seed Valley - samenwerkingsverband van plantenveredelings- en zaadtechnologiebedrijven in de Kop van Noord-Holland

Zie ook
 Seeed - Duitse reggae- en dancehallband uit Berlijn